Lago da Pedra kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Lago da Pedra (ort), Maranhão, Vitorino Freire, 
 Lago da Pedra (kommun), Maranhão, 

Robotskapade Brasilienförgreningar